

Persone
 Edmund Davy – chimico, docente e inventore britannico
 Edward Davy – fisico, scienziato e inventore britannico
 Georges-Ambroise Davy – sociologo francese
 Godwin Davy – calciatore anguillano
 Humphry Davy – chimico britannico, cugino di Edmund
 Jacques Davy – calciatore francese
 John Davy – chimico britannico
 Richard Davy – compositore, organista e direttore di coro inglese

Altro
 3605 Davy – asteroide
 Catena Davy – struttura geologica della superficie della Luna
 Cratere Davy – cratere lunare
 Davy – comune della Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America
 Medaglia Davy – riconoscimento scientifico